Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Popko – polski nauczyciel i polityk
 Luke Popko – amerykański hokeista
 Maciej Popko – polski orientalista, hetytolog 
 Michał Popko – polski duchowny, działacz i publicysta baptystyczny